

Sciences et techniques

Biologie 
 En anatomie, le rocher est un os composant la structure de l'os temporal.
 En zoologie, « rocher » est un nom vernaculaire synonyme de « murex » pour divers mollusques gastéropodes de la famille des Muricidae.

Métallurgie 
 Le rochage est un dégagement de gaz avec formation de cloques irrégulières, à la surface d'un métal qui se solidifie. On dit que le métal « roche ».

Sciences de la Terre 
 En géomorphologie, un rocher est une pierre de grande taille.

Culture et société 
 Dans la langue courante, un rocher est une pierre de grande taille (de l'ordre du mètre ou plus) ou bien une montagne aux formes anguleuses.
 En confiserie, un rocher en chocolat est une friandise.
 En pâtisserie, un rocher coco, ou congolais, est une petite pâtisserie à texture granuleuse et moelleuse.

Patronyme 

 Bernard Rocher (1920-2016), homme politique français ;
 Bruno Rocher (1969-), joueur de pétanque français ;
 Camille Rocher (1877-1952), homme politique français ;
 Christophe Rocher (1967-), clarinettiste et compositeur français ;
 Dominique Rocher (1929-2016), femme de lettres française, autrice de romans policiers et de science-fiction ;
 Dylan Rocher (1991-), joueur de pétanque français ;
 Émile Rocher (1928-2014), peintre français ;
 Georges Rocher (1927-1984), peintre de la Bretagne ;
 Guy Rocher (1924-), professeur de sciences sociales québécois ;
 Jacques Rocher (1957-), industriel français de cosmétiques ;
 Karole Rocher (1974-), actrice française ;
Lucie Rocher, photographe française ;
 Maurice Rocher (1918-1995), peintre expressionniste français ;
 Roger Rocher (1920-1997), ancien président de l'AS Saint-Étienne ;
 Yves Rocher (1930-2009), industriel français de cosmétiques ;
 Zatia Rocher, une mannequin malgache.

Toponyme

Rocher de la Lorelei : lieu symbolique du Rhin romantique ;

Lac Rocher, un plan d'eau du bassin versant de la rivière Broadback, de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec ;
 Lac Rocher, un plan d'eau du versant du lac des Quinze et de la rivière des Outaouais, de la MRC de Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec ;
 Lac Rocher, un plan d'eau du bassin versant de la rivière Rouge et de la rivière des Outaouais, dans les Laurentides, au Québec ;
 Lac Rocher, un plan d'eau du bassin versant de la rivière Saint-Maurice, dans la MRC Mékinac, en Mauricie, au Québec ;
 Petit-Rocher : village du comté de Gloucester au nord du Nouveau-Brunswick.
 Rocher Percé : arche naturelle près du village de Percé au Québec ;

Rochers Williamson l'État de Washington aux États-Unis ;

Rocher : commune française, située dans le département de l'Ardèche ;
 Rocher de Saint-Guiral : lieu de pèlerinage local, situé en Cévennes dans le département du Gard ;
 Notre-Dame-du-Rocher : commune française, située dans le département de l'Orne ;
 Villaines-les-Rochers : commune française du département d'Indre-et-Loire ;
 Saint-Antoine-du-Rocher : commune française, située dans le département d'Indre-et-Loire ;
 Château du Rocher, un château à Mézangers en Mayenne (département) ;
 La Pointe des rochers, un cap de Guadeloupe ;

Rocher Plat, sommet des Préalpes vaudoises, culminant à  ;

Dôme du Rocher : sanctuaire érigé à Jérusalem par le calife Omar ibn al-Khattab.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France